czytanie – jedna z umiejętności
 czytanie – element liturgii
 czytanie projektu ustawy – element procedury ustawodawczej; zob. procedury ustawodawcze w Polsce i w Unii Europejskiej
Zobacz też:
 szybkie czytanie